Zen (ზენ), este cea de-a șaptea literă a alfabetului georgian.

Transliterație

Forme

Reprezentare în Unicode 
 Asomtavruli Ⴆ: U+10A6
 Mkhedruli și Nuskhuri ზ : U+10D6

Vezi și 
 Z,z
 ე
 ნ

Alfabetul georgian
Litere ale alfabetului georgian